Miejscowości w USA:
 Parkers Prairie – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
Gminy w USA:
 Parkers Prairie (ang. Parkers Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail